Bryan Smith (American football), een Amerikaans American-footballspeler.
 Bryan Smith (voetballer), een voormalig Schots voetballer.
 Bryan Smith (wielrenner), een voormalig Amerikaans wielrenner